Febrero puede referirse a:
 Febrero, un mes del calendario.
 Febrero (banda), grupo de música pop-indie español.
 Febrero (miniatura), miniatura realizada por los hermanos Limbourg.